

Persone 
 Bruce Flick – ex cestista australiano
 Elmer Flick – giocatore di baseball statunitense
 Friedrich Flick (1883-1972) – imprenditore nazista tedesco
 Hans-Dieter Flick (1965 – ) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Hermann Flick (1905-1944) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Giovanni Maria Flick – giurista, politico e accademico italiano

Altro 
 Flick – famiglia tedesca di industriali e politici
 The Flick – opera teatrale di Annie Baker